Changtan bezeichnet:

 Changtan (Fushun) (长滩镇), Großgemeinde im Kreis Fushun in der chinesischen Provinz Sichuan
 Changtan (Jiaoling) (长潭镇), Großgemeinde im Kreis Jiaoling in der chinesischen Provinz Guangdong
 Changtan (Liaozhong) (长滩镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Liaozhong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Changtan (Qinbei) (长滩镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qinbei im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Changtan (Wanzhou) (长滩镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wanzhou der chinesischen Stadt Chongqing
 Changtan (Zhongxiang) (长滩镇), Großgemeinde der Stadt Zhongxiang in der chinesischen Provinz Hubei
 Changtan (Linshui) (长滩乡), Gemeinde im Kreis Linshui in der chinesischen Provinz Sichuan
 Changtan (Mayang) (长潭乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Mayang in der chinesischen Provinz Hunan